Naturschutzgebiet Gebke steht für:

 Naturschutzgebiet Gebke-Quellläufe
 Naturschutzgebiet Obere Gebke